Елена Прохорова: Прохорова, Елена Владимировна (род. 1978) — российская легкоатлетка.
 Прохорова, Елена Геннадьевна (Полякова, Терехова; род. 1987) — российская спортсменка (байдарочница, сапсерфингистка).